Palmer Brothers steht für folgende Unternehmen:

 Palmers Shipbuilding and Iron Company, ehemalige britische Werft
 Palmer Bros. Engines, ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller